Il doppio del torneo di tennis Naples Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Cuevas e Horacio Zeballos che hanno battuto in finale Goran Dragicevic e Mirko Pehar 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Ashley Fisher /  Rogier Wassen (semifinali)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (finale)

 Ilija Bozoljac /  Dušan Vemić (primo turno)
 Pablo Cuevas /  Horacio Zeballos (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Naples Challenger 2006